Escuela Primaria River Oaks (River Oaks Elementary School) puede referirse:
 Escuela Primaria River Oaks (Houston)
 River Oaks Elementary School en Austin, Texas
 River Oaks Elementary School en Galt, California
 River Oaks Elementary School en Dearborn, Michigan
 River Oaks Elementary School - Escuelas Públicas del Condado de Prince William - en Woodbridge (Virginia)